Premonition (album Survivor)
 Premonition (album Tony’ego MacAlpina)